Заборгованість країн, що розвиваються, зазвичай відноситься до зовнішнього боргу, урядами країн, що розвиваються.

Було кілька історичних епізодів, коли уряди країн, що розвиваються, позичали в обсягах, що перевищують їх здатність повертати. «Безборговий борг» - це зовнішній борг з відсотками, який перевищує те, що, на думку політиків країни, можна стягнути з платників податків, виходячи з валового внутрішнього продукту країни, тим самим запобігаючи його погашенню. Борг може бути наслідком багатьох причин.

Частина високого рівня боргу накопичилася після нафтової кризи 1973 року. Зростання цін на нафту змусив уряди багатьох бідніших країн взяти значні позики для придбання політично важливих запасів. У той же час кошти ОПЕК, депоновані та «перероблені» через західні банки, забезпечували готове джерело коштів для позик. У той час як частина позикових коштів спрямовувалася на розвиток інфраструктури та економічного розвитку, що фінансується центральними урядами, частина була втрачена корупцією, а приблизно п’ята частина витрачена на озброєння .

Скасування боргу 
Існує багато суперечок щодо того, чи слід вимагати у багатших країн гроші, які потрібно повернути. Ювілейна боргова кампанія містить шість причин, через які боргові зобов'язання третього світу повинні бути скасовані. По-перше, кілька урядів хочуть витратити більше грошей на зменшення бідності, але вони втрачають ці гроші, виплачуючи свої борги. Економіст Джефф Рубін погоджується з такою позицією на підставі того, що гроші могли бути використані на основні людські потреби, і каже, що це одіозна заборгованість.  По-друге, кредитори знали, що вони давали диктаторам або репресивним режимам, і, отже, вони несуть відповідальність за свої дії, а не людей, які живуть у країнах цих режимів. Наприклад, Південна Африка виплатила 22 мільярди доларів, які були позичені для стимулювання режиму апартеїду. Вони ще не оговтались від цього, їх зовнішній борг зріс до 136,6 млрд. доларів, тоді як кількість людей, що відставали від житла, зросла до 2,1 млн. З 1,5 млн. 1994 року.   Крім того, багато кредиторів знали, що значна частина грошей колись буде викрадена через корупцію. Далі, проекти, що розвиваються, які підтримуватимуть деякі позики, часто нерозумно керувались і зазнавали краху через некомпетентність позикодавця. Крім того, багато боргів були підписані на несправедливих умовах, деякі з тих, хто бере позику, повинні виплачувати борги в іноземній валюті, такі як долари, що робить їх вразливими до змін на світовому ринку. Несправедливі умови можуть зробити позику надзвичайно дорогою, багато хто бере позику вже кілька разів виплачували суму позики, але борг зростає швидше, ніж вони можуть його повернути. Нарешті, багато позик були укладені незаконно, не дотримуючись належних процесів. 

Сьомою причиною анулювання деяких боргів є те, що позичені банками гроші, як правило, створюються з повітря, іноді за умови, що такі установи, як Банк міжнародних розрахунків, вимагають невеликої вимоги щодо достатності капіталу. Моріс Фелікс Шарль Алле, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, прокоментував це, заявивши: «Чудеса, здійснені кредитом, в основному порівнянні з «чудесами», які асоціація фальшивомонетників могла б зробити на свою користь, надавши підроблені банкноти в обмін на відсотки. В обох випадках стимул для економіки буде однаковим, і єдина різниця полягає в тому, хто виграє.»

Наслідки скасування боргу 
Деякі люди виступають проти прощення боргу на підставі того, що це мотивувало б країни не сплачувати свої борги або навмисно брати в борг більше, ніж вони можуть собі дозволити, і що це не запобігало б повторному виникненню проблеми. Економісти називають це моральним ризиком. Також було б важко визначити, який борг є одіозним. Більше того, інвестори можуть повністю припинити кредитування країн, що розвиваються.

Борг як механізм в умовах економічної кризи 
Прикладом боргу, який відіграє роль в економічній кризі, стала економічна криза в Аргентині. Протягом 1980-х років Аргентина, як і багато країн Латинської Америки, зазнала гіперінфляції. Як частина процесу, встановленого для встановлення інфляції під контроль, був встановлений фіксований обмінний курс між новою валютою Аргентини та доларом США. Це гарантувало, що інфляція не почнеться знову, оскільки для кожної нової одиниці валюти, випущеної Аргентинським центральним банком, Центральний банк повинен був утримувати долар США проти цього - отже, щоб надрукувати більше аргентинської валюти, уряд вимагав додаткових доларів США. До введення цього валютного режиму, якби уряд потребував грошей для фінансування дефіциту бюджету, він міг би просто надрукувати більше грошей (створюючи таким чином інфляцію). За новою системою, якщо уряд витрачав більше, ніж заробляв за рахунок оподаткування, за певний рік, йому потрібно було подолати розрив у доларах США, а не просто друкувати більше грошей. Єдиний спосіб уряду отримати ці долари США для фінансування розриву - це підвищення податку на прибуток експортерів або запозичення необхідних доларів США. Фіксований обмінний курс був несумісним зі структурним (тобто періодичним) дефіцитом бюджету, оскільки уряду щороку потрібно було позичати більше доларів США для фінансування свого дефіциту бюджету, що врешті призвело до нестійкої суми боргу в доларах США.

Борг Аргентини безперервно зростав протягом 1990-х років, збільшившись до понад 120 млрд. доларів США. Оскільки структурний дефіцит бюджету продовжувався, уряд продовжував позичати більше, кредитори продовжували позичати гроші, тоді як МВФ пропонував менші державні витрати, щоб зупинити постійну потребу уряду продовжувати позичати все більше і більше. По мірі зростання боргової купи ставало дедалі очевидніше, що структурний дефіцит бюджету уряду не сумісний із фіксованим обмінним курсом з низькою інфляцією - або уряд повинен почати заробляти стільки, скільки витратив, або повинен розпочати (інфляційне) друкування грошей (і, таким чином, відмова від фіксованого обмінного курсу, оскільки він не зможе позичити необхідні суми доларів США, щоб підтримувати стабільний обмінний курс). Інвестори почали припускати, що уряд ніколи не припинить витрачати більше, ніж заробив, і тому уряд мав лише один варіант - інфляцію та відмову від фіксованого курсу. Подібно до Чорної середи, інвестори почали продавати аргентинську валюту, роблячи ставку, що вона стане нікчемною щодо долара США, коли почнеться неминуча інфляція. Це стало самореалізуючим пророцтвом, яке швидко призвело до вичерпання урядових резервів у доларах США. Криза призвела до заворушень у грудні 2001 року. У 2002 році було оголошено про невиплату боргу приблизно на 93 млрд доларів. Інвестиції вийшли з країни, і приплив капіталу до Аргентини майже повністю припинився.

Уряд Аргентини вирішив серйозні проблеми, намагаючись рефінансувати борг. Деякі кредитори засуджували дефолт як чисте пограбування. Фонди грифів, які придбали боргові облігації під час кризи, за дуже низькими цінами, попросили негайно повернути їх. Протягом чотирьох років Аргентина фактично була закрита від міжнародних фінансових ринків.

Нарешті, Аргентина уклала угоду, згідно з якою 77% облігацій, дефолтів обміняли інші, значно нижчої номінальної вартості та на більш тривалих умовах. Інші власники приватного боргу не прийняли обмін, які продовжують закликати уряд повернути їм більший відсоток грошей, які вони спочатку позичили. Активісти сформували такі групи, як Американська оперативна група Аргентини для лобіювання аргентинського уряду, крім того, що вони прагнуть отримати компенсацію, намагаючись вилучити аргентинські іноземні резерви.

У 2016 році Аргентина скасувала свій борг перед кредиторами, які отримали відшкодування, що отримували прибутки в розмірі сотень процентних пунктів.

Детермінанти зовнішньої боргової кризи в країнах, що розвиваються 
Серед основних факторів ризику, що підвищують ймовірність кризи зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються, є високий рівень інфляції, відносно велика частка короткострокової заборгованості у зовнішньому боргу, деномінація боргу в іноземній валюті, зниження умов торгівлі часу, нестійке обслуговування загальної заборгованості щодо ВНД, висока нерівність доходів та висока частка сільського господарства у ВВП. Водночас утримання валютних резервів є сильним захисним заходом проти зовнішньої боргової кризи.

Нещодавнє зменшення боргу 
39 бідних країн  нещодавно отримали часткове або повне скасування позик від іноземних урядів та міжнародних фінансових установ, таких як МВФ та Світовий банк. 

Під прапором «Ювілей 2000» коаліція груп об’єдналася, вимагаючи скасування боргу на засіданні G7 у Кельні, Німеччина. Як результат, міністри фінансів найбагатших країн світу погодились звільнити борг за позиками, що висуваються відповідними країнами. 

Дослідження Світового банку / МВФ у 2004 р. показало, що в країнах, які отримують полегшення боргу, між 1999 та 2004 рр. Ініціативи щодо зменшення бідності подвоїлися. Танзанія використовувала заощадження, щоб ліквідувати плату за навчання, найняти більше вчителів та будувати більше шкіл. Буркіна-Фасо різко знизила вартість рятувальних препаратів та збільшила доступ до чистої води. Уганда більше ніж подвоїла кількість учнів у школах. 

У 2005 році кампанія «Зробіть історію бідності», проведена напередодні саміту G8 у Шотландії, ще раз звернула увагу на питання заборгованості до ЗМІ та світових лідерів. Деякі стверджують, що саме концерти Live 8 мали важливе значення для підвищення уваги питання боргу у Великій вісімці, але вони були оголошені після того, як до переговорів на саміті були фактично узгоджені умови оголошення про борг, зроблені на саміті, і тому може мати лише граничну корисність. Натомість «Make Poverty History» працювало протягом п’яти місяців до анонсу Live 8 і, у формі кампанії Jubilee 2000 (з якої Make Poverty History була по суті ребрендингом) протягом десяти років. Скасування боргу для 18 країн, які відіграють участь у рамках цієї нової ініціативи, також принесло вражаючі результати на папері. Наприклад, повідомляється, що Замбія використовувала заощадження, щоб значно збільшити свої інвестиції в охорону здоров’я, освіту та сільську інфраструктуру. Невигідність заощаджень від обслуговування боргу ускладнює встановлення таких вимог. Відповідно до умов пропозиції щодо боргу G8, джерела фінансування, доступні для бідних країн із великою заборгованістю (HIPC), також скорочуються; деякі дослідники стверджують, що чиста фінансова вигода від пропозицій «вісімки» незначна, хоча на папері борговий тягар, здається, тимчасово полегшується. 

Угода про HIPC 2005 року не знищила весь борг з країн HIPC, як зазначено в статті. Загальний борг зменшився на дві третини, завдяки чому їх зобов'язання щодо обслуговування боргу впали до менш ніж 2 мільйонів за один рік. Відзначаючи успіхи цих окремих країн, боржники продовжують виступати за поширення переваг скасування боргу на всі країни, які вимагають скасування для задоволення основних людських потреб та як справедливість.

Для сприяння реінвестуванню звільненого капіталу більшість міжнародних фінансових установ надають керівні принципи, що вказують на ймовірні потрясіння, програми зменшення вразливості країни шляхом диверсифікації експорту, запаси продовольчих буферів, вдосконалені методи прогнозування клімату, більш гнучкі та надійні механізми виплати допомоги донорами та багато іншого більш високе та швидке непередбачене фінансування. Іноді для контролю за фінансовими установами країни залучаються сторонні експерти.

Список бідних країн із великою заборгованістю

Землетрус у Індійському океані 2004 року 
Коли в 2004 році стався землетрус і цунамі в Індійському океані, G7 оголосив про введення мораторію на борги дванадцяти постраждалих країн, а Паризький клуб зупинив виплату позик ще трьом.  На момент засідання Паризького клубу в січні 2005 р. Його 19 країн-членів пообіцяли 3,4 млрд. дол. США допомоги країнам, які постраждали від цунамі.

Зниження боргу для постраждалих від цунамі країн не було універсальним. Шрі-Ланка залишилася з боргом понад 8 мільярдів доларів та річним рахунком за обслуговування боргу 493 мільйони доларів. Індонезія зберегла зовнішній борг понад 132 млрд. доларів  а виплати за обслуговування боргу Світовому банку склали 1,9 млрд. Доларів у 2006 році. У 2015 році загальний борг Шрі-Ланки становить 55 мільярдів доларів.  Частина цього пов’язана з запозиченнями для допомоги в інфраструктурі, а частина - через корупцію. Востаннє вони звертались за допомогою до МВФ у 2009 році, і вони отримали позику у розмірі 2,6 млрд доларів. Їм ще належить оговтатися від цунамі.

Саміт G8 2005: допомога Африці та скасування боргу 
Традиційна зустріч міністрів фінансів G8 перед самітом відбулася в Лондоні 10 та 11 червня 2005 р., її приймав тодішній канцлер Гордон Браун. 11 червня було досягнуто домовленості про списання всього боргу в розмірі 40 мільярдів доларів, заборгованого 18 бідними країнами з великою заборгованістю Світовому банку, Міжнародному валютному фонду та Африканському фонду розвитку. Щорічна економія боргових платежів становить трохи більше 1 мільярда доларів США. За оцінками «Війни проти», 62 країни потребують 45,7 млрд. доларів для досягнення Цілей розвитку тисячоліття. Міністри заявили, що ще двадцять країн із додатковими боргами в розмірі 15 млрд. Доларів США матимуть право на звільнення боргу, якщо вони виконають цілі щодо боротьби з корупцією і продовжуватимуть виконувати умови структурної перебудови, що усувають перешкоди для інвестицій, і закликає країни приватизувати галузі, лібералізувати свою економіку, скасувати субсидії та зменшити бюджетні видатки. Угода набула чинності в липні 2006 року і отримала назву «Багатостороння ініціатива щодо зменшення боргу», MDRI. Це можна розглядати як продовження ініціативи з бідними країнами з великою заборгованістю (HIPC). Це рішення зазнало значного впливу та аплодисментів міжнародних організацій з розвитку, таких як Jubilee 2000 та кампанії ONE.

Противники скасування боргу пропонували продовжувати політику структурного коригування. Структурні перебудови роками критикували за руйнівні бідні країни.  Наприклад, у Замбії реформи структурної перебудови 1980-х - початку 1990-х рр. включали значні скорочення бюджетів на охорону здоров’я та освіту, введення плати за користування багатьма основними медичними послугами та початковою освітою та скорочення таких важливих програм, як ініціативи щодо імунізації дітей.

Критика винятків із боргу G8 
Країни, які мають право на участь у процесі HIPC, матимуть лише анульовані борги перед Світовим банком, МВФ та Африканським банком розвитку. Критика була піднята щодо винятків із цієї угоди, оскільки азіатським країнам все одно доведеться погашати борг перед Азіатським банком розвитку, а країни Латинської Америки - за боргом Міжамериканського банку розвитку. У період з 2006 по 2010 рік це складає 1,4 млрд. доларів США для країн Латинської Америки, що відповідають вимогам, Болівії, Гаяни, Гондурасу та Нікарагуа.

Див. також 

 Комітет з питань скасування боргу країн третього світу
 Доларизація внутрішньої відповідальності
 Eurodad (Європейська мережа з боргу та розвитку)
 Зовнішній борг Гаїті
 Ювілейна мережа США
 Первородний гріх (економіка)
 Суверенний борг

Примітки

Подальше читання

Посилання 
 Європейська мережа з питань боргу та розвитку 
 Міжнародна обсерваторія боргу 
 Приватизація країн третього світу від цифрового архіву закордонних справ декана Пітера Крога 

Світова економіка
Державний борг
Сторінки з неперевіреними перекладами